Parque Dom Pedro II — região do centro da cidade de São Paulo

Estação Pedro II — estação do metrô de São Paulo, que atende a região do Parque D. Pedro II

Terminal Parque Dom Pedro II — terminal de ônibus da região central da cidade de São Paulo, Brasil

Parque Dom Pedro Shopping — centro comercial da cidade de Campinas

Parque Dom Pedro II (Campinas) — bairro de Campinas

Desambiguações de topônimos